Белое арийское сопротивление (, VAM) — шведская национал-социалистическая организация, действовавшая с 1991 по 1993 год. Название является калькой с названия американской  (WAR).

Организация сформировалась из людей, активных в среде шведского филиала движения «Рок против коммунизма». Являлась крупнейшей группой шведского неонацистского террористического движения.

Лидерами организации были  и Клас Лунд (основатель Шведского движения сопротивления). В это движение входил Варг Викернес, лидер норвежского блэк-метал-проекта Burzum.

БАС также вдохновило нескольких молодых людей из Карлскруны на создание национал-социалистической партии — Национал-социалистический фронт (НСФ).

Примечания 

Организации, основанные в 1991 году
Неонацистские организации
Организации Швеции
Нацизм